Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1991/92. godine. I šezdesetčetvrta sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Šampion je postala Crvena zvezda iz Beograda, osvojivši svoju devetnaestu šampionsku titulu.

Sezona je poslednja u kojoj su ušestvovali timovi iz SR Bosne i Hercegovine (sa jednim izuzetkom) i Makedonije. A ujedno i poslednja sezona fudbalskog prvenstva SFR Jugoslavije, pošto je od naredne sezone oformljeno prvenstvo SR Jugoslavije. Ove republike su 1992. godine proglasile nezavisnost, a usled rata u BiH, klubovi iz ove zemlje nisu završili sezonu. Jedino je srpski klub Borac iz Republike Srpske odigrao čitavo prvenstvo. Ubrzo potom oformljena je makedonska liga u fudbalu. A zatim i tri etničke lige u Bosni i Hercegovini. Prvo su Hrvati formirali prvu ligu Herceg-Bosne, pa Muslimani premijer ligu Bosne i Hercegovine (koja je postala kasnije priznata i od UEFA-e), i na kraju Srbi Prvu ligu Republike Srpske.

Liga 

Najbolji strelac: Darko Pančev (Crvena zvezda) 25 golova u 28 prvenstvenih utakmica.
 
15 голова Зоран Лончар (ОФК Београд)

12 голова Дејан Чуровић (Земун); Љубиша Милојевић (Рад); Љубинко Друловић (Рад); Предраг Мијатовић (Партизан)

Šampion 
 CRVENA ZVEZDA (trener: Vladica Popović)

igrači (utakmica/golova):
 Duško Radinović (30/4)
 Vladimir Jugović (29/4)
 Ilija Najdoski (29/2)
 Darko Pančev (28/25)
 Ilija Ivić (27/8)
 Milorad Ratković (26/4)
 Siniša Mihajlović (24/8)
 Miodrag Belodedić (24/1)
 Dejan Savićević (22/5)
 Miroslav Tanjga (18/0)
 Vlada Stošić (17/4)
 Dragoje Leković (17/0) -golman-
 Goran Vasilijević (15/0)
 Vladan Lukić (13/7)
 Zvonko Milojević (13/0) -golman-
 Elvir Bolić (11/2) došao iz Čelika iz Zenice u decembru 1991. godine
 Saša Nedeljković (9/0)
 Slaviša Čula (8/0)
 Mitko Stojkovski (7/0)
 Duško Savić (5/0)
 Rade Tošić (5/0)
 Ivan Adžić (3/0)
 Milić Jovanović (3/0) -golman-
 Predrag Jovanović (3/0)
 Aleksandar Kristić (3/0)
 Nebojša Krupniković (2/0)
 Đorđe Aćimović (1/0)

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije
https://books.google.rs/books?id=mU7S_yexUFUC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=strelci+1991/92&source=bl&ots=v8IJ8stpH0&sig=D9BME4ApJlem-zNoBj1288nqQ_U&hl=sr&sa=X&ved=0CDMQ6AEwA2oVChMI4f243LbPxwIViDkUCh1y3wUM

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1991/92. у југословенском фудбалу